Nemzeti Bajnokság I/A (mannen)
 Nemzeti Bajnokság I/A (vrouwen)